Градови у Јапану
Википројект географија/Насеља у Јапану